Shute kan avse:

Geografi
 Shute, Devon, ort i England, Storbritannien
 Mount Shute, Antarktis, berg i Antarktis

Personer
 Denny Shute (1904–1974), amerikansk golfspelare
 John Shute (död 1563), engelsk miniatyrmålare och arkitekturskribent
 Nevil Shute (1899–1960), brittisk-australisk författare och ingenjör

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn